Веинтидос де Фебреро има више значења:

 Веинтидос де Фебреро (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинтидос де Фебреро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Веинтидос де Фебреро (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Веинтидос де Фебреро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику